Крекер (печиво)
 Крекер (комп'ютерний зломщик)